Naomi Levine ist der Name folgender Personen:
 Naomi Levine (Juristin) (1923–2021), US-amerikanische Juristin 
 Naomi Levine (Schauspielerin), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin